El término Griegos puede designar:

Griegos, municipio de la provincia de Teruel, España. 
Los griegos, también llamados helenos, son una nación y un grupo étnico nativo de Grecia, Chipre y algunas otras regiones en torno al mar Egeo.